Osoby o nazwisku Skrzydlewski:
 Andrzej Skrzydlewski (1946-2006) – polski zapaśnik, olimpijczyk
 Jan Skrzydlewski (1867-1943) – polski kompozytor, pianista, nauczyciel i krytyk muzyczny
 Józef Skrzydlewski (1896-1952) – polski żołnierz, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Paweł Skrzydlewski – polski filozof, profesor uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 Stanisław Skrzydlewski (1927-1966) – polski pilot-szybownik
 Witold Skrzydlewski (ur. 1952) – polski przedsiębiorca, działacz samorządowy i sportowy
 Wojciech Skrzydlewski (ur. 1947) – polski historyk-medioznawca, nauczyciel akademicki, prof. UAM